Финал Кубка Шотландии по футболу 1954 года — финальный поединок розыгрыша Кубка Шотландии сезона 1953/54, в котором встречались футбольные клубы «Селтик» и «Абердин». Матч состоялся 24 апреля 1954 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу «Селтика».

Путь к финалу

Матч

Отчёт о матче

Ссылки 
 Финал Кубка Шотландии по футболу 1954

1954
1954
1954
Футбол в Европе в 1954 году
События 24 апреля
Апрель 1954 года
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 1954 году